Chatrou se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Laurentius Willem Chatrou
 Laurentius 'Lars' Willem Chatrou